Хмельники — село в бывшем Нагорьевском сельском поселении Переславского района Ярославской области.

История 
В 1689 году местный помещик думный дворянин Михаил Тимофеев Лихачёв вблизи деревни Хмельников построил вновь церковь во имя Воскресения Христова. В 1746 году вместо этой церкви помещик Михаил Петрович Салтыков построил новую деревянную церковь в честь того же праздника.

В 1806 году на средства прихожан при помощи помещика Спиридова устроен каменный храм с колокольнею. Через два года в этом храме в западной стороне устроена трапеза с двумя приделами. В 1886 году эта трапеза была распространена. Престолов в церкви три: в холодной в честь обновления храма Воскресения Христова в Иерусалиме, в приделах тёплых в честь Покрова Пресвятой Богородицы и святого Николая Чудотворца.

Как особенно драгоценная святыня в церкви сохранялась капля крови от мощей святого апостола Павла на бумаге с надписью «S. Apos. Pauli».

В приходе с 1872 года была земская школа.

С Хмельниками связано имя режиссёра и театрального педагога Эдуарда Боякова.

Население

Примечания 

Населённые пункты Переславского района